World War II – in lingua italiana: Seconda guerra mondiale
 WWII – album di Waylon Jennings del 1982
 Call of Duty: World War II – stilizzato Call of Duty: WWII, videogioco del genere sparatutto in prima persona pubblicato nel 2017

Pagine correlate 
 WWIII